Danger Patrol – film del 1928 diretto da Duke Worne
Danger Patrol – film del 1937 diretto da Lew Landers